Guarin fut un haut personnage de la cour normando-sicilienne.
 Guarin de Gallardon fut l'archevêque de Bourges.

Patronyme 

 Fredy Guarín (né en 1986), joueur de football colombien.
 Óscar Eduardo Sánchez Guarín (1985-), coureur cycliste colombien.
 Pierre Guarin (1678-1729), moine bénédictin.

Voir aussi 
 
 
Patronyme hispanique